Раголь () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 27 км². Население — 356 человек (на 2010 год). Расстояние — 39 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Rágol 
 Rágol

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии